Raïon Sosnovski (oblast de Tcheliabinsk)